Utilidade (economia), conceito de microeconomia
 Utilidade industrial
 Utilidade marginal
 Utilidade pública

Veja também 
 Utilitarismo

Desambiguação